НХЛ в сезоне 1936-1937 — стал 20-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Детройт Рэд Уингз».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 1936 год в спорте
 1937 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1936 год в хоккее
1937 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1936 году
Спорт в Канаде в 1937 году